El Torneig de Nova York 2018, també conegut com a New York Open 2018, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 12 i el 18 de febrer del 2018 al Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale, Nova York, Estats Units. És la primera edició disputada a Nova York després d'haver-se traslladat des de Memphis.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

ATP World Tour 2018

Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Nova York